Gerki – località indiana del distretto di Araria
Gerki – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco